Stemmen (Landkreis Rotenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Stemmen (muziek)
Stemming (meningsuiting)
Verkiezing
 Stemmen (1972), televisiefilm van Gied Jaspars en Wim van der Linden

Zie ook
Stem (doorverwijspagina)
Stemrecht